

Населені пункти 
 Пулман (Вашингтон)

Особи 
 Філіп Пулман